Tannhäuser hace referencia a:

Personas
 Tannhäuser (1205-1270), poeta alemán que inspiró la leyenda que trata la ópera homónima de Richard Wagner.

Ópera
 Tannhäuser (ópera), en tres actos, con música y texto de Richard Wagner, basada en dicha leyenda y en Der Sängerkrieg auf der Wartburg.

Rock
 Tannhäuser (banda), banda sevillana de post-rock con elementos de ambient y kraut.
 Tannhäuser Cordes, antiguo nombre de Träumen, agrupación conocida por tocar heavy metal, rock progresivo y avant-garde metal, música docta y música negra con violonchelo.